Goldschmidt steht für:

Astronomische Objekte:
 (1614) Goldschmidt, einen Asteroiden
 Goldschmidt (Mondkrater), benannt nach Hermann Mayer Salomon Goldschmidt

Personen:
 Goldschmidt (Familienname), den Familiennamen Goldschmidt
 Goldschmidt (Familie), deutsch-jüdische Familie aus Frankfurt am Main

Unternehmen:
 B.H. Goldschmidt, ehemaliges Bankhaus in Frankfurt am Main
 Th. Goldschmidt, deutsches Chemie-Unternehmen, heute Teil von Evonik Industries

Siehe auch:

 Goldschmidt Cirque, Bergkessel im Coatsland, Antarktika
 das Goldschmidt-Haus, ein 1538 erbautes Bürgerhaus in Warburg
 die Goldschmidt-Klassifikation nach Viktor Moritz Goldschmidt
 das Goldschmidt-Verfahren (benannt nach dem Chemiker Hans Goldschmidt): Aluminothermie
 Kap Goldschmidt, Kap an der Shackleton-Küste der Ross Dependency, Antarktika
 Goldschmied (Begriffsklärung)
 Goldschmit
 Goldschmid
 Goldsmid
 Goldsmith